Общий зачёт Кубка Европы по биатлону — рейтинг биатлонистов по сумме очков, набранных спортсменами в индивидуальных соревнованиях Кубка Европы. До сезона 2007/2008 очки, набранные спортсменами на Чемпионатах Европы, учитывались в общем зачете Кубка Европы. В общий зачёт идут очки, полученные в индивидуальной гонке, спринте и преследовании. В конце каждого биатлонного сезона победителю общего зачёта Кубка Европы вручается сертификат, денежный приз и главный биатлонный трофей — большой «хрустальный глобус», а победителю в зачёте по соответствующей дисциплине — малый «хрустальный глобус». Текущий лидер в общем зачёте Кубка Европы выступает на соревнованиях в жёлтой майке, текущий лидер в зачёте по соответствующей дисциплине выступает на соревнованиях в красной майке и текущий лидер в общем зачёте и в зачёте по соответствующей дисциплине выступает на соревнованиях в красно-желтой майке.

Система начисления очков за гонки 

За каждую гонку, проведённую биатлонистом в Кубке Европы и до сезона 2007/2008, очки, набранные спортсменами на Чемпионатах Европы, спортсмен получает определённое количество очков в зависимости от занятого места. Эти очки идут как в зачёт Кубка Европы по соответствующей дисциплине, так и в общий зачёт Кубка Европы.

Общий зачёт Кубка Европы по биатлону (мужчины)

Общий зачёт Кубка Европы по биатлону (женщины)

Общий зачёт Кубка Европы по биатлону (юниоры)

Общий зачёт Кубка Европы по биатлону (юниорки)

Примечания

Ссылки 
 Победители общего зачёта Кубка Европы по биатлону среди мужчин и юниоров
 Победители общего зачёта Кубка Европы по биатлону среди женщин и юниорок

Биатлон